Голимбиевский – фамилия.

Известные носители 
 Голимбиевский, Алексей Афанасьевич (1919—1971) — командир эскадрильи, Герой Советского Союза.
 Голимбиевский, Анатолий Леопольдович (1921—не ранее 2001) — участник Великой Отечественной войны, герой Малой Земли.

См. также 
 Голембиовский